Sika può riferirsi a:

Aziende
 Sika AG - azienda svizzera di chimica
 Sika Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG - azienda tedesca

Lingue
 Sika - lingua indonesiana

Persone
 Sika - wrestler
 Jutta Sika (1877–1964) - artista austriaca
 Michael Sika (* 1933) - generale austriaco

Sigle
 SIKA - abbreviazione dell'Istituo di Statistica Svedese Statens institut för kommunikationsanalys

Toponimi
 Sika - isola indonesiana
 Sika - località del Gambia